Sunnanvik kan syfta på:, 
 Sunnanvik, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Sunnanvik, Pojo – en by i Pojo kommun, Nyland

 Sunnanvik, Skatelövs socken – en gård i  Skatelövs socken vid Skatelövsfjorden i Åsnen
 – ett bulkfartyg avsett för cementtransporter